

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Loris Francesco Capovilla, (1915-2016), cardinal italien ;
 María Capovilla, (1889-2006), super centenaire équatorienne.

Homonymie de patronyme